Rening ist

 der Name einer französischen Gemeinde in Lothringen, siehe Réning
 der Familienname der deutschen Schauspielerin und Opernsopranistin Gisela Scherzer-Rening